Il doppio del torneo di tennis Oporto Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Carl Limberger e Tomáš Anzari che hanno battuto in finale Brian Devening e Bent-Ove Pedersen 3-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 David Adams /  Olli Rahnasto (quarti di finale)
 Josef Čihák /  Richard Vogel (semifinali)

 Mike Bauer /  Jan Gunnarsson (primo turno)
 Carl Limberger /  Tomáš Anzari (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Oporto Challenger 1992